Tafern steht für:

 Taverne, siehe Tafernwirtschaft
 Tafernwirtschaft (Alling), Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Tafernwirtschaft (Aiging), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

 Tafern (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Tafern (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft der Gemeinde Lichtenegg,  Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Tafern (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil der Gemeinde Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Tafern (Gemeinde Zederhaus), Ortsteil der Gemeinde Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg